Чемпионат мира по флорболу среди мужчин — международный флорбольный турнир, проводимый под эгидой Международной федерации флорбола. Турнир разбит на квалификационный этап и финальный раунд. Финальная стадия турнира, в которой принимают участие 16 национальных сборных, проводится раз в два года по чётным годам в декабре.

Схема турнира 
С 2010 года установлена следующая схема розыгрыша. Напрямую в финальную часть турнира попадают пять сборных, проявивших себя наилучшим образом на предыдущем чемпионате. Остальные 11 отбираются на квалификационных этапах, разбитых по территориальному признаку на три части: Европу, Азию и Океанию и Америку. Каждый континентальный этап имеет свою квоту: Европа — семь сборных, Азия и Океания — две сборных, Америка — две сборных.

В финальном турнире сборные разбиваются на четыре группы по четыре команды. По две лучших команды из каждой группы выходят в четвертьфиналы, где разыгрывают по кубковой системе победителя. Остальные команды разыгрывают между собой остальные места.

История 

Первый Чемпионат мира прошёл в 1996 году в Швеции. В этом турнире приняли участие 12 команд.

На 7-м чемпионате мира, проходившем в декабре 2008 года в Праге, было сыграно в общей сложности 48 матчей, которые наблюдали 104 000 зрителей. Финал пришли посмотреть более 14 000 болельщиков.

В Чемпионате мира 2010 года приняли участие 16 команд вместо 20, и был поставлен новый рекорд средней посещаемости — 2035 зрителей.

На Чемпионате мира 2014 года, проходившем в шведском Гётеборге, был установлен новый рекорд общей посещаемости турнира — 104 445 зрителей.

Призёры

Статистика 
После чемпионата-2018:

Рекорды 
По состоянию на 2011 год:
 Матчи — Вилли Фаускангер ( Норвегия) — 49
 Очки — Вилли Фаускангер ( Норвегия) — 64 (45+19)
 Голы — Вилли Фаускангер ( Норвегия) — 45
 Передачи — Мика Кохонен ( Финляндия) — 43

 Очки на одном турнире — Маттиас Хофбауэр ( Швейцария) — 22 (11+11) — 2004
 Голы на одном турнире — Йохан Андерссон ( Швеция) — 14 — 2002
 Передачи на одном турнире — Мика Кохонен ( Финляндия) — 13 — 2004; Эмануэль Антенер ( Швейцария) — 13 — 2010

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по флорболу среди мужчин // Официальный сайт Международной федерации флорбола
 This is Floorball 2011, p. 21

Соревнования по флорболу